Мисаэль Эдуардо Пастрана Борреро (; , Нейва, департамент Уила, Колумбия — , Богота) — президент Колумбии с 7 августа 1970 по 7 августа 1974. Член Колумбийской консервативной партии.

Окончил Понтификальный университет имени Франциска Ксаверия в Боготе и Институт Ферри в Риме. В период президентства Мариано Оспины Переса был его личным секретарём. В 1960-61 годах был министром общественных работ, в сентябре-ноябре 1961 — министром финансов, в 1966-68 — министром внутренних дел. В 1968-70 годах был послом в США.

В 1970 года участвовал в президентских выборах как кандидат Национального фронта Консервативной и Либеральной партий и получил 1 625 025 (41,2 %) голосов против 1 561 468 (39,6 %) у бывшего диктатора Густаво Рохаса Пинильи и 417 350 (10,6 %) у консерватора-самовыдвиженца Белисарио Бетанкура. Сторонники Пинильи подвергли сомнению победу Пастраны; впоследствии несогласные с результатами выборов создали организацию «Движение 19 апреля», которое долгое время вело вооружённую борьбу с правительством. Президентство Пастраны было отмечено осложнением экономической ситуации.

Сын, Андрес Пастрана Аранго, был президентом Колумбии в 1998—2002 годах и тоже представлял консерваторов.

Примечания 

Члены Колумбийской консервативной партии
Министры финансов Колумбии